Соревнования по велоспорту на летних Олимпийских играх 1980 года проводились по двум дисциплинам: трековым гонкам и шоссейным гонкам. Всего было разыграно 6 комплектов наград (все в мужских состязаниях). Это была последняя Олимпиада, на которой в велоспорте соревновались только мужчины.

Все 4 соревнования по трековым гонкам проводились на велотреке в Крылатском районе Москвы. Командная шоссейная гонка на 100 км проводилась на шоссе Москва — Минск: старт был в районе 23 км шоссе, после чего трасса шла до 73,5 км шоссе, разворачивалась и заканчивалась недалеко от места старта. Индивидуальная гонка протяжённостью 189 км состояла из 14 этапов.

Медали

Гонки на треке

Гит с места на 1000 м 
Принимало участие 18 участников из 18 стран.

Спринт 
Принимало участие 15 участников из 15 стран.

Индивидуальная гонка преследования на 4000 м 
Принимало участие 14 участников из 14 стран.

В предварительном заезде Х. Вольф установил мировой рекорд — 4.39,96

Командная гонка преследования на 4000 м 
Принимало участие 13 команд.

В предварительном заезде команда СССР (А. Краснов, В. Манаков, В. Мовчан, В. Петраков) установила мировой рекорд — 4.16,62

Шоссейные гонки

Групповая шоссейная гонка 
Принимало участие 112 спортсменов из 32 стран.

Командная шоссейная гонка на 101 км 
Принимало участие 23 команды.

Примечание: названия стран даны не в той форме, в которой они были упомянуты в официальных документах НОК в 1980 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Велоспорт на московской Олимпиаде 1980

Соревнования на летних Олимпийских играх 1980
1980 год в велоспорте
Велоспорт в СССР